Strzelno – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Strzelno 
 Strzelno – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Pieńsk 
 Strzelno – wieś w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck 
 Strzelno – nieczynna stacja kolejowa w Strzelnie, w województwie kujawsko-pomorskim
 Strzelno – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim
 Strzelno – dawna gmina wiejska w powiecie morskim w województwie pomorskim
 Strzelno – gromada Strzelnie

Zobacz też 
 Dekanat strzeliński, Strzelno Klasztorne, Strzelno-Wybudowanie